Вустерхаузен () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Восточный Пригниц-Руппин.  Занимает площадь 201,73 км². Официальный код — 12 0 68 477.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга